Porte d’Alsace (Elsässer Pforte, auch Tor zum Elsass) steht für:

 Communauté de communes de la Porte d’Alsace, Gemeindeverband in Frankreich
 Porte d’Alsace, anderer Name für die Burgundische Pforte bei Belfort, Département Territoire de Belfort 
 Porte d’Alsace, Beiname von Saverne, Ort im Département Bas-Rhin 
 Porte d’Alsace, Gedenkstätte in Chavannes-sur-l’Étang, Département Haut-Rhin